|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Zurich Open) van 2005 vond plaats van 17 tot en met 23 oktober 2005 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Alicia Molik was het achtste reekshoofd. Halverwege de tweede set van haar openingspartij moest zij de strijd opgeven, wegens duizelingen als gevolg van een oorontsteking.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Davenport wist voor de vierde keer het toernooi van Zürich op haar naam te schrijven, na eerdere overwinningen in 1997, 1998 en 2001. Het was haar 51e WTA-titel, de zesde van 2005. Het was haar elfde titel van de categorie Tier I.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama.

De als tweede geplaatste titelverdedigsters Cara Black en Rennae Stubbs slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in drie sets, met zowel in de eerste als in de tweede set een tiebreak. Het was hun achtste gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast zestien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 43.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Zürich 2005
Zürich